Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Alison Riske.

In finale Kateřina Siniaková ha sconfitto Riske con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Simona Halep (secondo turno)
  Johanna Konta (semifinale)
  Timea Bacsinszky (ritirata)

  Tímea Babos (primo turno)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Monica Niculescu (secondo turno)
  Alison Riske (finale)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Zhang Kailin (primo turno)

  Zhu Lin (primo turno)

Qualificate 

  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)

  Nina Stojanović (quarti di finale)
  Stefanie Vögele (primo turno)

Lucky loser 

  Ana Bogdan (primo turno)

<li>  Liu Fangzhou (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2017